Лори́с, Лоріс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Воклюз. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 620 км на південь від Парижа, 55 км на північ від Марселя, 50 км на південний схід від Авіньйона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1546 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 3729,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт туристичного бюро муніципалітету Лорис 

 Лорис на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Лорис на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Воклюз

Примітки 

Муніципалітети департаменту Воклюз